Příjmení Giertych má více nositelů:

 Maciej Giertych (* 1936), polský politik
 Roman Giertych (* 1971), polský politik, syn Macieje Giertycha
 Wojciech Giertych (* 1951), polský teolog

Externí odkazy